Molekulska formula -{C31H52O4}- se može odnositi na:

 Balsaminol B
 Kukurbalsaminol B